О’Горман () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

  (род. 1989) — ирландская футболистка, обладатель Кубка Футбольной ассоциации Ирландии в составе клуба «Пимаунт Юнайтед» (2010).
  (1914—2005) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе сборной графства Типперари (1937), межпровинциальный чемпион в составе сборной Манстера (1938—1940, 1942).
  (1928—2011) — британский бегун на длинные дистанции, участник летних Олимпийских игр 1960 года.
  (род. 1933) — американский историк архитектуры.
  (1860—1943) — американский юрист и политик, член Сената США (1911—1917).
  (1804—1874) — ирландский и американский католический священник, апостольский викарий Небраски (1859—1874).
 О’Горман, Джеймси (ок. 1876 — ?) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе клуба «Трали Митчелс», представлявшего графство Керри (1903—1904), брат-близнец Тэди О’Гормана.
 О’Горман, Джимми — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе сборной графства Керри (1937, 1940—1941), межпровинциальный чемпион в составе сборной Манстера (1941).
  — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе сборной графства Корк (1919).
 О’Горман, Дин (род. 1976) — новозеландский актёр, художник, фотограф.
  (Дэвид О’Горман; род. 1972) — британский футболист, чемпион Уэльса и участник Кубка УЕФА в составе клуба «Барри Таун» (1997).
  (ок. 1865 — 1945) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1927), председатель Совета графства Корк (1941).
  (род. 1966) — ирландский правозащитник и политик, исполнительный директор ирландского отделения Международной амнистии, член Сената Ирландии (2007).
  (род. 1967) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе сборной графства Уэксфорд (1996).
  (1874—1937) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Саут-Мельбурн» и «Сент-Килда».
  (1965—2018) — американский гребец, рулевой, серебряный (1988) и дважды бронзовый (1987, 1991) медалист Чемпионата мира по академической гребле.
  — ирландский игрок в камоги, Всеирландская чемпионка в составе сборной графства Антрим (1945).
 О’Горман, Морис — ирландский игрок в гэльский футбол, межпровинциальный чемпион в составе сборной Манстера (2008).
  (1929—2014) — американский поэт.
 О’Горман, Нед — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе сборной графства Типперари (1949).
  (род. 1944) — ирландский хёрлер, межпровинциальный чемпион в составе сборной Манстера (1968—1969).
  — ирландский политик, член Палаты представителей (1948—1954) и Сената (1954—1957) Ирландии.
  (1820—1888) — британский ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1874—1880).
  (род. 1983) — ирландский политик, председатель Зелёной партии (с 2011).
  (род. 1967) — британский крикетчик, победитель Воскресной лиги (1990) и обладатель кубка Benson & Hedges в составе клуба «Дербишир» (1993).
  (1843—1921) — американский католический священник, епископ Су-Фолса (1896—1921), профессор истории церкви Католического университета Америки (с 1890).
 О’Горман, Томас — ирландский игрок в гэльский футбол, межпровинциальный чемпион в составе сборной Манстера (2008).
 О’Горман, Тэди (ок. 1876 — ?) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе клуба «Трали Митчелс», представлявшего графство Керри (1903—1904), брат-близнец Джеймси О’Гормана.
 О'Горман, Хуан (1905—1982) — мексиканский живописец и архитектор.
  (род. 1960) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии (1990) и чемпион Национальной лиги хёрлинга (1993) в составе сборной графства Корк.
 О'Горман, Эдмундо (1906—1995) — мексиканский писатель, историк и философ.

См. также